Seznam kandidátů na prezidenta České republiky ve volbách 2013, 2018 a 2023 dle počtu získaných hlasů v přímé volbě. Tučně uvedení kandidáti se v dané volbě stali prezidentem republiky.

První kolo volby

Druhé kolo volby

Odkazy

Reference

Související články 

 Volba prezidenta České republiky

Volby prezidenta České republiky
České politické seznamy
Seznamy Čechů